Бажбеук-Мелікян — вірменське прізвище.

Відомі носії 

 Бажбеук-Мелікян Вазген Олександрович (1941–2004) — вірменський художник.
 Бажбеук-Мелікян Лавінія Олександрівна (1922–2005) — художниця, народний художник Вірменської РСР.
 Бажбеук-Мелікян Олександр Олександрович (1891–1966) — вірменський художник.

Див. також 
 Мелікян